Municipio de Turtle River puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Turtle River (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Grand Forks.
 Municipio de Turtle River (condado de Beltrami, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Beltrami.